Mafia Wars — онлайн MMO браузерная игра. Количество игроков примерно 19 миллионов., самое большое количество игроков в Mafia Wars составляла 30 миллионов, при этом 5 миллионов игроков посещали игру ежедневно. Разработчик игры компания Zynga. Создана в 2008 году. Язык английский. Игра поддерживает доступ через телефон. Игра разделена на следующие сюжетные линейки: Италия, Атлантик Сити (только для телефонов), Нью Йорк, Бангкок, Куба, Москва и Лас-Вегас. В 2010 году была выпущена версия игры для мобильных телефонов Mafia Wars Atlantic City. Игра была построена на стандарте HTML5. В ноябре 2014 года насчитывалось 450 000 активных пользователей в месяц.

Осенью 2011 года было выпущено продолжение — Mafia Wars 2. Mafia Wars 2 была закрыта 30 декабря 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Official Mafia Wars Website
 Official Mafia Wars blog
 Потому что мы банда
 Facebook и мафия

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2008 года
BBMMOG
Компьютерные игры, разработанные Zynga